

Мінковиці — село в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Мінковиці — село в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства